Ментухотеп I Нахтнеб-Тепнефер — древнеегипетский номарх IV верхнеегипетского нома (септа) с центром в Фивах, правивший в начале Первого переходного периода (ок. 2133—2117 до н. э.).

Сын номарха Иниотефа Старшего. Имя Ментухотеп (Манта-хатпи) означает «Монту умиротворён» или «Монту есть сущность». Хотя Ментухотеп, очевидно, не принимал царского титула, но именно он считается основателем XI (фиванской) династии египетских фараонов.

Литература 
 
 

Номархи Уасета
Фараоны XI династии
Правители Африки XXII века до н. э.